Denumirea de Manastir se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Manastir, un sat în comuna Haskovo, regiunea Haskovo;
 Manastir, un sat în comuna Lăki, regiunea Plovdiv;
 Manastir, un sat în comuna Provadia, regiunea Varna.